IICT ist die Abkürzung für:

 Instituto de Investigação Científica Tropical
 Islamic Research Institute for Culture and Thought

Abkürzung